Il doppio del Croatian Indoors 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Menno Oosting e Libor Pimek erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Oosting con David Adams e Pimek con Peter Nyborg.

Adams e Oosting hanno perso nel 1º turno contro Patrik Fredriksson e Kenny Thorne, così come Nyborg e Pimek contro Saša Hiršzon e Goran Ivanišević.

Hirszon e Ivanišević hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Brent Haygarth e Mark Keil.

Teste di serie
 David Adams /  Menno Oosting (primo turno)
 Peter Nyborg /  Libor Pimek (primo turno)
 Sjeng Schalken /  Jan Siemerink (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatian Indoors 1997
ATP Tour 1997